El término Arribes hace referencia a varios artículos:

Geografía  
 Arribes (geografía), una peculiaridad geográfica de varios ríos situados entre las provincias españolas de Salamanca y Zamora, y los distritos portugueses de Braganza y Guarda.
 Arribes del Duero, espacio natural español con protección de parque natural, Red Natura 2000 y reserva de la biosfera, en las provincias de Salamanca y Zamora, en Castilla y León.
 Arribes (comarca natural), situada en el noroeste de la provincia de Salamanca y el suroeste de la provincia de Zamora, en España.
 La Ribera (más conocida como Las Arribes), una comarca histórico-tradicional española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Arribes del Duero (mancomunidad), de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.

Productos agroganaderos regionales  
 Arribes (vino), una denominación de origen de vinos españoles en las provincias de Salamanca y Zamora, en Castilla y León.
 Queso Arribes de Salamanca, una marca de garantía española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.